Ponikwa heißen folgende Orte in Polen:
Ponikwa (Biały Bór) (ehem. Steinberg), Siedlung in der Gemeinde Biały Bór (Baldenburg), Powiat Szczecinecki, Wojewodschaft Westpommern
Ponikwa (Bystrzyca Kłodzka) (Verlorenwasser), Dorf in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien
Ponikwa (Garbatka-Letnisko), Dorf in der Gemeinde Garbatka-Letnisko, Powiat Kozienicki, Wojewodschaft Masowien

Siehe auch:
Ponykwa, Dorf in der Ukraine